Spawn — o personagem de Todd McFarlane

Ou ainda
 Spawn (1997) — filme com John Leguizamo e Martin Sheen
 Spawn (2019) — filme com Jamie Foxx e Jeremy Renner
 Spawn (telessérie) — animação 
 Todd McFarlane's Spawn: The Video Game — jogo também chamado simplesmente de Spawn

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão